Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 1994 проходили с 3 по 15 октября 1994 года в городе Хиросима (Япония) среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 9 мужских и 6 женских команд.

В мужском турнире победителем во 2-й раз в своей истории стала сборная Южной Кореи, победившая в финале сборную Индии со счётом 3:2. Бронзовые медали завоевала сборная Пакистана, победившая в матче за 3-е место сборную Японии со счётом 6:0.

В женском турнире победителем в 3-й раз в своей истории стала сборная Южной Кореи, второе место заняла сборная Японии, бронзовые медали завоевала сборная Китая (в женском турнире были лишь игры по круговой системе в группе и не было — в отличие от мужского турнира — последующих игр в раунде плей-офф: полуфиналов и финала).

Медалисты

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5—8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5—8 места

Плей-офф

За 5-8 место

За 1-4 место

Итоговая таблица

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Medal Tally | Asian Games | Indian Olympic Association
 12th Asian Games | Pakistan Sports Board
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com

Хоккей на траве
1994 год в хоккее на траве
1994
Хоккей на траве
Хоккей на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Японии
Хоккей на траве